I Know What You Did Last Summer – oryginalny tytuł powieści autorstwa Lois Duncan pt. Koszmar minionego lata
 I Know What You Did Last Summer – oryginalny tytuł filmu w reżyserii Jima Gillespie’ego pt. Koszmar minionego lata
 „I Know What You Did Last Summer” – singel Camili Cabello i Shawna Mendesa z 2015 r.
 „I Know What You Did Last Summer” – singel Jacoba Whitesidesa z 2015 r.
 I Know What You Did Last Summer – oryginalny tytuł odcinka pt. Koszmar minionego lata serialu Nie z tego świata, serii czwartej
 I Know What You Did Last Summer – oryginalny tytuł odcinka pt. Koszmar minionego lata serialu Krzyk, sezonu drugiego
 I Know What You Did Last Summer – oryginalny tytuł odcinka pt. Koszmar minionego lata serialu Pamiętniki wampirów, serii piątej